Željko Filipović (Ljubljana, 3 oktober 1988) is een Sloveense voetballer.

Carrière
Željko Filipović debuteerde in het seizoen 2005/06 bij de Sloveense eersteklasser NK Domžale. Nadien voetbalde hij achtereenvolgens voor SC Bonifika en Olimpija Ljubljana alvorens in januari 2010 terug te keren naar Domžale. Na een half jaar stapte hij over naar FC Koper, dat hij in de loop van het seizoen 2010/11 inruilde voor topclub NK Maribor. Met die club werd hij vijf keer landskampioen en veroverde hij drie keer de beker. In 2013 verwierf hij door zijn prestaties ook een plaats in de Sloveense nationale ploeg. In het seizoen 2014/15 nam de verdedigende middenvelder met Maribor deel aan de groepsfase van de UEFA Champions League, waarin hij het opnam tegen onder meer Schalke 04 en Chelsea.

In 2016 tekende Filipović een contract voor drie seizoenen bij KV Mechelen.

Palmares

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van KV Mechelen

Sloveens voetballer